Groller ist der Familienname folgender Personen:

 Balduin Groller (1848–1916), österreichischer Journalist, Schriftsteller und Sportfunktionär
 Maximilian von Groller-Mildensee (1838–1920), österreichischer Offizier und Archäologe

Siehe auch:
 Kroller